Платава — название населённых пунктов:

Россия 
 Платава — село в Репьёвском районе Воронежской области.
 Платава — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Платава — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.

См. также 
 Плотава